Astropecten diplacanthus är en sjöstjärneart som beskrevs av Grube 1866. Astropecten diplacanthus ingår i släktet Astropecten och familjen kamsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kamsjöstjärnor
diplacanthus